Суперліга може означати:

Спортивні організації 
 АБКУ «Суперліга» — українська баскетбольна організація

Баскетбол 
 Українська баскетбольна суперліга — український баскетбольний чемпіонат